Valgetal (computerspel), computerspel
 Valgetal (graan), de bakkwaliteit van tarwe